Lucía González Blanco (Viella (Siero), 9 juli 1990) is een Spaanse wielrenster en veldrijdster. In 2013, 2020, 2021 en 2022 werd ze Spaans kampioene veldrijden. Na acht seizoenen bij Lointek, rijdt ze vanaf 2018 bij de eveneens Baskische ploeg Bizkaia-Durango. Haar jongere zus Alicia González Blanco is ook wielrenster.

Palmares

Veldrijden
2007
  Spaans kampioene veldrijden, junioren
2010
  Spaans kampioene veldrijden, beloften
2013
  Spaans kampioene veldrijden, elite
2020
  Spaans kampioene veldrijden, elite
2021
  Spaans kampioene veldrijden, elite
2022
  Spaans kampioene veldrijden, elite

Externe links 
 Pro Cycling Stats.com
 De Wielersite.net
 CQ Ranking.com

Spaans wielrenner
Spaans veldrijder